Дёрр ( или ) — фамилия. Известные носители:

 Дёрр, Густав (1887—1928) — немецкий лётчик-истребитель.
 Дёрр, Эйжа (род. 1997) — американская баскетболистка.